Permanente haargolf
Constant (eigenschap), voor altijd, voortdurend
Permanent (Joy Division), een muziekalbum van de Britse band Joy Division
Permanent (label), een platenlabel
Permanent (wiskunde), een functie van een matrix gerelateerd aan de determinant